L’arène divisée est une  variété de corrida disparue en 1980 à Madrid qui a inspiré plusieurs peintres :
 Corrida dans l'arène divisée, peinture de Francisco de Goya conservée au Metropolitan Museum of Art (1810-812) ;
 L'Arène divisée, lithographie de Goya qui fait partie de la série Les Taureaux de Bordeaux (1825) ;
 L'Arène divisée, tableau d'Eugenio Lucas Velázquez (1853).